La Poma kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de La Poma, kommun, Salta, 
 La Poma, Argentina, ort, Salta,

Mexiko 

 La Poma, Mexiko, ort, Michoacán de Ocampo, Penjamillo, 

Robotskapade Argentinaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar